Флорида (, «цветущая») — штат на юго-востоке США. Также может означать:

Топоним 
Бразилия
 Флорида — муниципалитет в штате Парана.
 Флорида-Паулиста — муниципалитет в штате Сан-Паулу.

Испания
 Испанская Флорида — колония Испании на полуострове Флорида и прилегающих территориях с начала XVI века по 1763 год.
 Флорида-де-Льебана — муниципалитет в провинции Саламанка.

США
 Флорида — полуостров в Северной Америке, на котором расположена большая часть штата Флорида.
 Флорида — река в юго-западной части штата Колорадо.
 Флорида — тауншип в округе Йеллоу-Медисин, Миннесота.
 Флорида-Кис — архипелаг, цепь коралловых островов и рифов у южной оконечности штата Флорида.
 Флорида-Ридж — статистически обособленная местность в округе Индиан-Ривер, штата Флорида.

Уругвай
 Флорида — департамент.
 Флорида — административный центр одноимённого департамента.

Чили
 Флорида — посёлок в провинции Консепсьон, области Био-Био.
 Ла-Флорида — коммуна на юго-востоке Сантьяго.

Прочие страны
  — провинция в департаменте Санта-Крус, Боливия.
  — муниципалитет в департаменте Копан, Гондурас.
 Флорида — муниципалитет в департаменте Валье-дель-Каука, Колумбия.
 Флорида — муниципалитет и город в провинции Камагуэй, Куба.
  — район (дистрикт) в провинции Бонгара, Перу.
  — муниципалитет на севере Пуэрто-Рико.
 Флорида — деревня в Шекснинском районе Вологодской области, Россия.
 Острова Флорида — группа островов в составе Центральной провинции Соломоновых Островов.

Люди 
 Флорида, Ричард (род. 1957) — американский экономист.
 Флоу Райда (Flo Rida; род. 1979) — американский рэпер.

ВМФ США 
 «Флорида» — тип линкоров флота США.
 USS Florida (BB-30) — линкор типа «Флорида» ВМФ США.

Прочее 
 Застава Флорида — пятидверный хэтчбек сербской компании Застава.
 Флорида — африканская святая.
 «Флорида» — бывший футбольный клуб из Одессы (1913—1919).
 «FloriДа» — ежемесячный иллюстрированный журнал на русском языке, публикуемый в США.

См. также 
 Флоридия
 Флоу Райда